Khoratosuchus jintasakuli es una especie extinta de crocodilomorfo neosuquios que vivió entre el Aptiense y el Albiense, durante el Cretácico inferior en el norte de la actual Tailandia. Posee varias características distintivas que ayudan a determinar su posición filogenética entre los crocodilomorfos, incluyendo coanas secundarias relativamente posteriores y casi rodeadas por los huesos pterigoideos en el paladar y una superficie dorsal suave del cráneo.

Filogenia 
El análisis filogenético de Montefeltro et al. (2013) sugiere las siguientes relaciones de esta especie dentro de Mesoeucrocodylia, de acuerdo con el siguiente cladograma:

Referencias

Enlaces externos 

Neosuchia
Crocodilianos extintos
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos extintos de Asia
Animales descritos en 2009